Sour Milk Gill ist der Name folgender Flüsse im Lake District, England:

 Sour Milk Gill (Buttermere), Abfluss des Bleaberry Tarn, mündet in den See Buttermere
 Sour Milk Gill (Easdale Beck), Abfluss des Easdale Tarn, mündet in den Easdale Beck